10-й чемпионат Узбекистана по футболу 2001 года среди клубов Первой лиги. Проводился в 2 круга (с участием 17 клубов) с 1 апреля по 10 ноября 2001 года.

Участники 

 «Алтын Бошок» (Джамбай) сменил название на ФК «Джамбай».

Итоговая таблица

Бомбардиры

См. также 
 Высшая лига Узбекистана 2001
 Вторая лига Узбекистана 2001
 Кубок Узбекистана 2000/2001

Ссылки 
 Uzbekistan 2001 

2001
Спорт в Узбекистане в 2001 году